De begrippen cent, centen en cents (Latijn honderd) worden op verschillende manieren gebruikt. Ze duiden altijd op één honderdste deel van iets.

 Cent (munteenheid): honderdste deel van een munteenheid (meervoud meestal centen).
 Cent (muziek): logaritmische schaal voor frequentieverhoudingen (meervoud meestal cents).